Grote Wetering (Amsterdam), voormalig krakersbolwerk in Amsterdam
 Grote Wetering (Bodegraven), waterweg bij Bodegraven, met nabijgelegen bedrijvenpark Groote Wetering
 Grote Wetering (waterloop), waterweg in Noord-Brabant